Laojun Shan (chin. 老君山) ist der Name folgender Gebirge in China:

Laojun Shan (Jiangyou) 江油老君山 (Sichuan)
Laojun Shan (Shaanxi)　陕西老君山
Laojun Shan (Huailai) 怀来老君山 (Hebei)
Laojun Shan (Yunnan)　云南老君山
Laojun Shan (Xinjin) 四川新津县老君山 (Sichuan)
Laojun Shan (Hongan) 湖北红安老君山 (Hubei)

Siehe auch:
 Salpeter-Höhlen des Laojun Shan, Höhlen in der Provinz Sichuan, China